Goldwasser peut désigner : 
 Orly Goldwasser, une égyptologue israélienne
 Shafi Goldwasser, une mathématicienne et informaticienne
 Ben Goldwasser, musicien américain
 Ehud Goldwasser, soldat israélien enlevé en 2006
 la Goldwasser, une liqueur forte